Das 16. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 28. Juni bis zum 5. Juli 1970 im Ostseebad Zinnowitz statt. Wegen des schlechten Wetters wurden am Freitag drei Spiele in Ahlbeck ausgetragen.

Hella Riede gewann zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt das Dameneinzel. Dazu stand sie an der Seite von Werner Rautenberg das dritte Mal in Folge im Mixedfinale. Diesen Wettbewerb gewann das tschechoslowakische Duo Jana Pikorová und Milan Tajcnár. Sowjetische Siege gab es im Herreneinzel durch Schamil Tarpischtschew und im Damendoppel durch Jelena Granaturowa und Rausa Islanowa. Das Herrendoppel ging an die Rumänen Viorel Marcu und Ionel Sânteiu. Das Finale im Einzel erreichte Veronika Koch wie auch im Doppel mit Bettina Borkert. Borkert erreichte zudem im Einzel das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 14. Jahrgang (1970), Heft 5 (fälschlicherweise mit 13. Jahrgang bezeichnet)

1970
Tennisturnier 1970
Tennisturnier in Zinnowitz